Равико́вич — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Равикович, Александра Иосифовна (1916—2009) — советский историк геологии, автор научных книг и статей.
 Равикович, Анатолий Юрьевич (1936—2012) — советский и российский актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Равикович, Далия (1936—2005) — израильская поэтесса и общественный деятель.
 Равикович, Дина Акимовна (1922—1995) — советский музеевед, историк.

 Равикович, Шломо (1899—2000) — израильский агроном.